Paige Jones (ur. 30 sierpnia 2002) – amerykańska skoczkini narciarska. Reprezentantka klubu Park City SnS. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2019, 2020). Medalistka mistrzostw Ameryki Północnej (2019).

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Ameryki Północnej

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2002